Павшим борцам за мировой Октябрь — памятник на площади Революции в Твери, установленный на братской могиле одиннадцати наиболее активных участников революционного движения в Твери, погибших в годы революции и гражданской войны. Объект культурного наследия России (памятник истории).

Памятник был открыт 7 ноября 1927 года в 10-ю годовщину Октябрьской революции (первые похороны на этом месте состоялись 29 мая 1918 года). 

Памятник представляет собой гранитное надгробие с установленной на нем колонной из черного мрамора, увенчанной чашей с пятиконечной звездой, на вершине даты «1917 — 1927». На колонне высечены слова: «Павшим борцам за мировой Октябрь». По углам надгробия установлены четыре пилона, через которые перекинуты цепи. Подле надгробия и колонны лежат лавровый венок и мемориальная доска, на которой высечены имена похороненных; фамилии захороненных там же в 1928 году революционеров Д. А. Курилова и М. А. Некрасова не указаны.

В братской могиле похоронены:
 П. Т. Куликов (1894—1918, зав. отделом губисполкома);
 Е. Г. Морозов (1900—1918, боец продотряда);
 К. П. Новиков (1896—1918, комиссар продотряда);
 Ф. Е. Вахонин (1879—1919, чл. горсовета);
 А. П. Хрусталев (? — 1919, зам. пред. губ. ревтрибунала);
 А. П. Капитонов (1899—1919, пред. уездно-гор. к-та РКП(б);
  (1881—1919. пред. укома РКП(б);
 И. С. Гвоздев (1888—1920, чл. горсовета);
  (1891—1924, чд. горсовета);
 Ф. Е. Шибаев (1867—1920, работник Губчека);
 А. В. Петрова (1890—1928, деятельница проф. движения);
 Д. А. Курилов;
 М. А. Некрасов.

Ссылки 
 Энциклопедический справочник Тверь и Тверская область
 
 Архитектура Твери

борцам
борцам
Здания и сооружения, построенные в 1927 году в России